Корриентес (исп. Corrientes) — многозначный термин.

 Корриентес — город на северо-востоке Аргентины, административный центр одноимённой провинции. 
 Корриентес — одна из провинций на северо-востоке Аргентины, в Аргентинской Месопотамии.
 Корриентес — станция Линии H метрополитена Буэнос-Айреса. 
 Корриентес  — река в Аргентине в провинции Корриентес.

См. также 
 Авенида Корриентес